(Европе́йская) ко́рюшка, или снето́к () — вид некрупных лучепёрых рыб семейства корюшковых (Osmeridae).

Корюшка — проходная рыба, но у неё имеются и изолированные озёрные популяции. Широко распространена и обладает высокой численностью.

Родственный вид азиатская зубатая корюшка (Osmerus mordax) ранее рассматривалась как подвид европейской корюшки Osmerus eperlanus dentex.

Этимология: наименование рыбы восходит к прибалтийско-финскому источнику — ср. карельское kuoreh, вепсское koreh, финское kuore.

Описание 
Тело удлинённое, со сравнительно крупной чешуей, которая может легко опадать. Рот большой с сильными зубами. Бока тела серебристые, спина буро-зелёная, плавники бесцветные. На время нереста плавники и голова покрываются бугорками.
Питается зоопланктоном, молодью и икрой рыб. 
Свежая корюшка издаёт характерный запах свежих огурцов.

Европейская корюшка отличается от азиатской зубатой корюшки более короткой боковой линией и слабыми зубами; она распространена в бассейнах Балтийского и Северного морей, Ладожского и Онежского озёр. Пресноводная форма европейской корюшки — снеток — «карликовая», озёрная форма корюшки (О. е. eperlanus m. spirinchus) — встречается в озёрах северо-западной части Европейской территории России и во многих озёрах северной части Западной Европы и имеет большое промысловое значение. Обитает в предустьевых пространствах рек и прибрежных районах морей Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана.

Наиболее интенсивный откорм происходит летом и осенью, в непосредственной близости от берегов, где и находится большую часть года. Снетки живут не более 2—3 лет, размножаются в возрасте 1—2 года, размеры их не превышают обычно 9—10 см, а вес — 6—8 г. Балтийская корюшка размножается в возрасте 2—4 лет, беломорская — 3—4 лет, сибирская — 5—7 лет. Сибирская корюшка живёт до 9—12 лет и достигает размеров до 30—35 см длины и 350 г веса. Позднее созревающие корюшки живут дольше и достигают более крупных размеров.

Нерест 
Нерест корюшки начинается вскоре после ледохода, когда температура воды достигает 4 °C, разгар нереста при температуре 6—9 °С. Корюшка поднимается в Эльбу на 100 км. Корюшка Белого моря заходит для нереста в речки и ручьи, удаляясь от моря во многих случаях не более чем на 2—3 км, а то и всего на несколько сотен метров. Массовый нерест длится обычно всего несколько дней. Корюшка давно является объектом акклиматизации.

В последние годы корюшка-снеток спустилась из Белого озера в бассейн Волги и теперь встречается в Рыбинском, Горьковском, Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.

Подвиды 
  — нагиш или корюшка озерная, обитает в северо-западных районах Европейской части России.
  — корюшка европейская, или снеток, мелкая озёрная форма европейской корюшки.
  — часто рассматривается в качестве самостоятельного вида , в котором могут выделять ещё ряд подвидов.

Промысел 
В период прохода корюшки в Санкт-Петербурге проводится ежегодный «Праздник корюшки».

Объект массового любительского лова.
Употребляется обычно в жареном виде.

В Белоруссии внесена в Красную книгу.

Галерея

Примечания 

Корюшковые
Рыбы Европы
Животные, описанные в 1758 году